Jerzy Kaziów (ur. 15 kwietnia 1963 w Jaworze) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika. 
 Michał Kaziów (ur. 12 września 1925 w Koropcu, zm. 6 sierpnia 2001 w Zielonej Górze), polski pisarz i publicysta, pracownik Polskiego Związku Niewidomych.